A serosa parietal é o folheto externo da membrana lisa, delgada e úmida contida em certas cavidades do nosso organismo. O folheto interno da mesma membrana é chamado visceral.

Entre a cápsula de Tenon e o globo ocular existe uma densa camada chamada "Serosa" que faz com que o olho se movimente com facilidade, evitando o atrito. Além disto, a serosa também evita a propagação de agentes infecciosos para o interio da cavidade orbitá

Anatomia